Люс, Льюс (, ):
 Люс, Генри (1898—1967) — американский журналист и издатель, создатель всемирно известных журналов Time (1923), Fortune (1930), Life (1936) и других изданий.
 Люс, Клэр Бут (10 апреля 1903 — 09 октября 1987) — американский драматург, редактор, журналист, посол, светская львица и конгрессмен США, представляющая штат Коннектикут.
 Люс, Максимильен (13 марта 1858 — 6 февраля 1941) — французский художник позднего импрессионизма.
 Льюс, Ричард (род. 14 октября 1936) — британский чиновник, лорд-камергер, губернатор Гибралтара.
 Льюс, Роберт Данкан (1925—2012) — американский математик.